Еленевский — фамилия.

 Еленевский, Андрей Георгиевич (1928—2010) — советский и российский ботаник, профессор.
 Еленевский, Георгий Сергеевич (1902—1976) — советский учёный в области авиастроения, доктор технических наук, профессор.